Le pont du Châtelet peut faire référence à plusieurs structures en France :
 un pont près du hameau de Fouillouse, à Saint-Paul-sur-Ubaye ;
 un pont à Montluçon.

Chatelet